

Павлово — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область

Населені пункти та їхні частини
 Павлово — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Павлово — село в гміні Вінниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Павлово — село в гміні Шидлово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Павлово — село в гміні Бабошево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Павлово — село в гміні Реґімін Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Павлово — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Павлово — село в гміні Ґардея Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Павлово — село в гміні Тромбкі-Вельке Ґданського повіту Поморського воєводства
 Павлово — село в гміні Будри Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Павлово — село в гміні Ольштинек Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Павлово — село в гміні Ютросін Равицького повіту Великопольського воєводства
 Павлово — село в гміні Чернеєво Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Павлово — частина села Бжискожистев у гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Павлово — місто, Нижньогородська область
 Павлово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Павлово — село, Каргасоцький район, Томська область
 Павлово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Павлово — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Павлово — присілок, Увинський район, Удмуртія

Павлово — село, Мукачівський район, Закарпатська область

Див. також 
 Павлове
 Павлоград
 Павлиш

Примітки